Lighthouse kan syfta på:

Lighthouse (sång) – en sång av den kroatiska artisten Nina Kraljić
Lighthouse (Århus) – ett byggprojekt i danska Århus
Lighthouse – Swedish Maritime Competence Centre – ett tvärvetenskapligt nationellt maritimt kompetenscenter
 Lighthouse (film) – en brittisk film från 1999